РТО — аббревиатура, которая может иметь значения:
 Русское театральное общество (1894—1932)
 Русское техническое общество (1866—1929)
 Радиотехническое оборудование (в авиации РТО — часть радиоэлектронного оборудования летательного аппарата и одна из специальностей обслуживающего персонала)
 Радиотехническое обеспечение
 Рота технического обеспечения
 Радиотехнический отдел
 Разовое техническое обслуживание
 Регламентированное техническое обслуживание
 Регламент технического обслуживания
 Реакция «трансплантат против опухоли»
 Розничный товарооборот

См. также 
RTO